Diplodocoidea er en overfamilie af dinosaurer blandt sauropoderne, som inkluderer nogle af de længste dyr, der nogensinde har levet, inklusive slanke giganter som Supersaurus, Diplodocus, Apatosaurus og Amphicoelias. De fleste havde lange halse og en lang, piskelignende hale. En familie (dicraeosauriderne) er dog de eneste kendte sauropoder der har udviklet sig tilbage til at have en kort hals, hvilket sandsynligvis er sket for at tilpasse sig føde fra lavtvoksende planter. Denne form for tilpasning blev taget til det ekstreme af den højt specialiserede sauropod Brachytrachelopan. Et studie af snudens form og mikroskopiske slidmærker på tænderne på diplodocoider viste, at den firkantede snude og fine, næsten parallelle mærker hos Apatosaurus, Diplodocus, Nigersaurus og Rebbachisaurus indikerer ikke selektiv søgen af føde i jordhøjde; den smalle snude hos Dicraeosaurus, Suuwassea og Tornieria og andre grove ridser og mærker på tænderne hos Dicraeosaurus indikerer selektiv søgen efter føde i mellemhøjde. Arterne i overfamilien Diplodocoidea er desuden bemærkelsesværdige, fordi disse sauropoder tilsyneladende udskiftede deres tænder med den højeste rate af alle hvirveldyr, hvilket eksemplificeres af Nigersaurus, der fik nye tænder hver 30. dag.

Taksonomi 
Den nedenfor beskrevne taksonomi følger et studie af Emanuel Tschopp, Octavio Mateus og Roger Benson fra 2015:

 Diplodocoidea
 Haplocanthosaurus
 Diplodocimorpha
 Rebbachisauridae
 Flagellicaudata
 Dicraeosauridae
 Diplodocidae
 Amphicoelias
 Apatosaurinae
 Diplodocinae

Diplodocoideas fylogenetik blev gennemgået i 2015 med analyser på både slægts- og artsniveau. Deres kladistikanalyse ses nedenfor.

Referencer 

Dinosaurer